Черв'яков — російське прізвище, походить від слова «черв'як»

Відомі носії:
 Черв'яков Денис Володимирович (1970) — російський хокеїст.
 Черв'яков Олександр Григорович (1892–1937) — радянський партійний і державний діяч, голова Президії ЦВК СРСР від БРСР.
 Черв'яков Олександр Іванович (1891–1966) — луганський міський голова у 1917 р., член ВУЦВК, заступник голови ВУЧК.